Operator steht für:

 Operator (Mathematik), allgemein eine mathematische Vorschrift
 linearer Operator, in der Funktionalanalysis synonym zur linearen Abbildung
 logischer Operator
 Operator – Wettlauf gegen die Zeit, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015

Informatik:
 Vergleichsoperator, zweistelliger logischer Operator in Programmiersprachen
 Datenbankoperator, bei Datenbanken ein Element der Anfrage-Beantwortung
 Systemadministrator, eine Person mit besonderen Rechten in der IT
 IRC-Operator, ein Account mit besonderen Privilegien im Internet Relay Chat

bei der Ausführung technischer Abläufe:
 Operator (Fernsehen)
 Operator (Bildungswesen)
 Operator (Genetik), eine DNA-Sequenz auf dem Operon
 Telefonoperator, siehe Telefonist
allgemein eine Person, die ein Mensch-Maschine-System bedient

Siehe auch:
 Operateur